Cementerio general puede referirse a:
Cementerio General de Santiago, ubicado en la comuna de Recoleta.
Cementerio General de Tacna, ubicado en la ciudad de Tacna, Perú.
Cementerio del Norte (Madrid), el primero en construirse en la ciudad de Madrid.
Cementerio General de Temuco, ubicado en la ciudad de Temuco, Chile.
Cementerio general (película), película peruana de terror de 2013.